Сарыкобен — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыкобен — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыкобен — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.